Niemcy:
 Hinrichshagen – dzielnica Rostocku
 Hinrichshagen – dzielnica Woldegka
 Hinrichshagen – dzielnica gminy Peenehagen, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Hinrichshagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Hinrichshagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald